Canidelo (Vila Nova de Gaia), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Gaia
 Canidelo (Vila do Conde), een plaats in de Portugese gemeente Vila do Conde